Kobe

Pessoas
Kobe Bryant
Kobe Tai
Vissel Kobe

Ouros
8120 Kobe

Desambiguação